Welgelegen – comune del Suriname nel distretto di Coronie
 Welgelegen – comune del Suriname nel distretto di Paramaribo